Orwell или Оруэлл может означать:

Люди 
 Джордж Оруэлл () — псевдоним писателя Эрика Артура Блэра () (1903—1950), в честь реки Оруэлл.
 Оруэллизм () — ситуация, идея или социальное состояние, искажающие факты для пропаганды.
  () (1918—1980) — вторая жена Джорджа Оруэлла, считающаяся прообразом для Джулии, героини романа «1984».

Литература 
  — эссе Саймона Лейса.

Топонимы

Англия 
 Оруэлл — небольшая деревня в Кембриджшире
 Оруэлл — волость в Кинросс-Шире.
 Оруэлл — река в графстве Суффолк, в честь которой был взят псевдоним Джордж Оруэлл.

Канада 
 .
 Оруэлл — сообщество в Малахайд, Онтарио.

США 
 Оруэлл (тауншип, Миннесота)
 Оруэлл, Нью-Йорк.
 Оруэлл Тауншип — округ Брэдфорд, Пенсильвания.
 Оруэлл (Вермонт) — город в округе Аддисон.

Другое 
 , астероид.
 Orwell 2k, система видеонаблюдения с компьютерным зрением.
 Orwell (язык программирования), функциональный язык программирования.
 Orwell (серия игр) — серия игр-симуляторов от немецкого независимого разработчика Osmotic Studios на тему массовой слежки.
 , британская премия за политическое письмо.
 , американская премия для писателей.
 , персонаж в комиксе Marvel.
 , британская чистокровная скаковая лошадь (1929—1948).
 Оруэлл, очень небольшой музыкальный интервал.